Соломо́н Ильи́ч Брук (3 февраля 1920, Рогачёв, РСФСР — 1995, Москва) — советский и российский этнограф, доктор географических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1987), заслуженный деятель науки РСФСР. За цикл историко-этнографических работ о народах и религиях мира стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за 2001 год (посмертно). Считается родоначальником этнодемографии и этнической картографии в СССР.

Биография 
Родился в еврейской семье в городе Рогачёве. В 1947 году окончил МГУ. В 1953—1958 годах работал младшим научным сотрудником, в 1958—1963 годах старшим научным сотрудником, заведующим сектором, в 1963—1968 годах заместителем директора Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. В конце 1980-х годов был научным советником этого института, а также являлся главным научным консультантом Центрального статистического управления СССР по вопросам учёта национального состава при проведении переписей населения страны.

Сыграл ведущую роль в создании фундаментальных изданий «Численность и расселение народов мира» (М., 1962), «Атлас народов мира» (М., 1964). Являлся заместителем главного редактора энциклопедических этнографических изданий «Народы мира: историко-этнографический справочник» (1988) и «Народы России: энциклопедия» (1994).

Библиография 
 «Численность и расселение народов мира». Серия: Народы мира. Академия наук СССР, 1962 г.;
 «Население земного шара». М., 1965;
 «The World Population Today». Moscow, 1977;
 «Проблемы этнической географии и картографии». М., 1978;
 «Численность и расселение украинского этноса в 18 — начале 20 века» // СЭ, 1981. № 5;
 «Население мира. Этнодемографический справочник». Москва, 1981 г.;
  (в пер.)
 Никонов В. А., «География фамилий» // Отв. ред. д-р геогр. наук С. И. Брук; Рецензенты: д-р ист. наук Г. П. Смолицкая, д-р ист. наук Р. Ш. Джарылгасинова; Ордена Дружбы народов Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР. —  : Наука, 1988. — ISBN 5-02-009945-7.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте ИЭА РАН
 Кон И. С. Блиц-воспоминание
 90 лет со дня рождения С. И. Брука
 Подвиг народа

Географы СССР
Демографы СССР
Этнографы СССР
Этнографы России
Географы России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники географического факультета МГУ
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Лауреаты премии имени Н. Н. Михлухо-Маклая АН СССР